Exposure steht für
Wirtschaftsbegriffe:
 Exposure (Finanzwirtschaft) für Risikopositionen von Finanzinstrumenten und Basiswerten
 Exposure at Default, siehe Ausfallkredithöhe
Fototechnik:
 Exposure Fusion, Belichtungsfusion
 Multi-Exposure beim Digitalisieren von Durchsichtvorlagen wie Dias, Negative und Filmstreifen per Scanner 
 Exposure Value Lichtwert  in der Fotografie und Fotometrie 
Geografisches:
 Exposure Hill, Antarktika
Titel:
 Northern Exposure, Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie Ausgerechnet Alaska (1990 bis 1995)
 Love Exposure, japanischer Film (2008)

Siehe auch:
 Long Duration Exposure Facility
 Mere-Exposure-Effekt